Буха́лов — фамилия болгарского происхождения. Известные носители:
 Бухалов, Иван Алексеевич (ок. 1859 ― после 1897) — русский писатель.
 Бухалов, Николай (род. 1967) — болгарский гребец-каноист, двукратный олимпийский чемпион.
 Бухалов, Спас (род. 1980) — болгарский прыгун с шестом, рекордсмен Болгарии.